Barnesi – abitanti di Barna
Barnesi – abitanti di Barni